— персонажи аниме и манги «Блич», созданные Тайто Кубо. Это воины и психопомпы, обладающие большим количеством паранормальной энергии . Проводники душ невидимы для обычных людей и живут в особом месте, называемом Сообщество душ. Они патрулируют обычный мир, помогая душам умерших людей попасть в Сообщество душ, отправляя в ад тех, кто совершил ужасные грехи при жизни, а также уничтожают злых духов, «пустых».

Концепция и история создания 
В интервью автор Тайто Кубо рассказывал, что сама идея манги зародилась у него тогда, когда возникло желание нарисовать синигами, одетых в кимоно. Образ синигами — богов смерти, в Японии представляющих собой персонифицированную смерть наподобие западного скелета с косой — стал основой для создания проводников душ, в частности, первого проводника, появляющегося в манге, — Рукии Кучики. Первоначально предполагалось, что Рукия будет ходить с косой, затем он поменял косу на меч. Прежде чем окончательно остановиться на кимоно, Кубо рассматривал также идею одевать мужчин-проводников в черные костюмы, но впоследствии передумал, решив, что это было бы слишком банально. Автор упоминал, что заинтересовался мифами и загробной жизнью благодаря манге Saint Seiya (1986—1991), которая основана на древнегреческой мифологии. На вопрос, какие из капитанов и лейтенантов были его любимыми героями, Кубо ответил, что он любит «их всех», но особенно ему нравятся второстепенные герои, которых «не любят читатели».

Характеристика 

 Меч {{nihongo|дзанпакто|斬魄刀|дзампакуто:|досл. «разрубающий душу меч»}} есть у каждого проводника душ и является своеобразным воплощением его духовной силы. Внешне дзанпакто выглядит как обычный тати, хотя форма может отличаться в зависимости от характера владельца и уровня его мастерства. Каждый такой меч обладает собственным именем, характером, внешним видом и сознанием. Если проводник душ достаточно силён, чтобы общаться с духом своего дзанпакто и контролировать его, он может «освободить» меч. Существует две степени освобождения: сикай и банкай, которые усиливают дзанпакто и дают ему дополнительные возможности. Обычно меч находится в «запечатанном» состоянии, а сикай или банкай проводник душ раскрывает только тогда, когда в этом есть реальная необходимость, например, в бою с сильным противником. Дзанпакто не являются послушными рабами проводников душ, а, скорее, их партнёрами. Они обладают собственной индивидуальностью и могут становиться полноценными персонажами — как, например, меч Ичиго Куросаки, не раз спасавший главному герою жизнь.
Свежесозданный меч представляет собой  — безымянный дзанпакто, не обладающий какими-то конкретными особенностями. Они формируются впоследствии, при взаимодействии асаучи с проводником душ, которому он достался.
Искусство владения дзанпакто называется . С помощью дзанпакто проводники душ очищают пустых от грехов, совершённых ими после смерти, а также могут проводить обряд .

В филлере «Материализация дзанпакто» дзанпакто представлены как полноправные персонажи аниме, с собственным характером, обычно похожим на характер своего партнёра-проводника душ и внешностью, часто неожиданной.

  — частичное освобождение, для которого необходимо научиться разговаривать со своим дзанпакто и узнать его имя. После этого проводник душ может назвать имя и добавить некую словесную формулу, просьбу раскрыться («Пробудись», «Расти» и т. д.). Разные проводники душ используют разные словесные формулы, которые могут варьироваться от коротенького слова до длинных, порой даже поэтических, фраз. Меч в сикае может видоизменяться до полной неузнаваемости и приобретает новые свойства. Занпакто скрывают свои имена, поэтому далеко не каждый проводник душ может использовать сикай. Также есть мечи, которые всегда находятся в форме сикая, например Зангэцу.

 — полное освобождение дзанпакто, когда дух меча материализуется в реальном мире. Проводник душ получает огромную силу и полностью раскрывает потенциал своего дзанпакто. Никаких словесных формулировок не используется, проводники душ просто произносят: «Банкай». Овладеть банкаем могут не все проводники душ. Наиболее талантливые воины тренируются десятки лет.

Свойства банкая всегда каким-то образом связаны со свойствами сикая. Главная слабость банкая заключается как раз в его огромной силе, поэтому после достижения банкая нужны ещё годы тренировок, чтобы научиться контролировать эту силу. До тех пор использовать банкай в бою нежелательно. Помимо этого, дзанпакто, сломанный в банкае, восстановить почти невозможно (исключение — Садзин Комамура), и его сила может значительно уменьшиться.

По словам Бякуи Кучики, среди четырёх благородных семейств в Сообществе душ только один человек из нескольких поколений рождается со способностью быстро завладеть банкаем и полностью подчинить его себе. Проводник душ, владеющий банкаем, может пройти специальный  и получить звание капитана.

  — магия, которой часто пользуются проводники душ. С её помощью можно лечить, атаковать, защищаться и сковывать движения противника. Не все проводники душ хорошо владеют этим искусством. Заклинания различаются по номерам и могут быть довольно длинными. Некоторые проводники (например, Бякуя Кучики) могут атаковать кидо и без предварительного заклинания, а просто произнеся вслух его название (это является признаком мастерства). Также возможно использование одновременно двух кидо. Демонические искусства классифицируются в соответствии со следующими тремя типами:
  — используются для блокировки или отражения атак врага, а также могут применяться для удержания оппонента на месте.
  — используются с целью причинить противнику максимальный ущерб.
  — используются для излечения нанесённых оппонентом ран. В отличие от других видов, кидо не имеют названий и заклинаний.
  — искусство молниеносных движений, которое основывается на способности синигами не только чувствовать реяцу, но и управлять этой духовной энергией. Например, проводник душ может стоять и даже ходить по воздуху, опираясь на предварительно уплотнённые , всегда находящиеся в атмосфере в свободном состоянии.
  — техника быстрых шагов, которая позволяет почти моментально передвигаться на большие расстояния — быстрее, чем может уследить глаз нетренированного воина.
  — искусство рукопашного боя. Приёмы этого стиля отличает высокая мощность и скорость.

Готэй 13 

 — главная военная организация Сообщества Душ, куда попадают почти все выпускники . Основными функциями Готэя являются защита Сэйрэйтэя от вторжения и сопровождение душ умерших людей в Сообщество Душ. Готэй состоит из 13 отрядов, в которых состоят капитаны, лейтенанты, офицеры и большое число рядовых.
  — сильнейшие проводники душ, возглавляющие каждый из 13 отрядов Готэй 13.
  (вице-капитаны) — проводники душ, которые заменяют капитана в его отсутствие, помогают в различных делах и могут служить чем-то вроде секретарей.
 Капитаны и лейтенанты обычно не разлучаются и хорошо уживаются вместе (за редкими исключениями).
 Офицеры — достаточно сильные проводники душ, состоящие в отрядах. Знают имена своих дзанпакто и могут использовать сикай.
  — Гэнрюсай Сигэкуни Ямамото, основатель Академии проводников душ, он управляет всеми отрядами Готэй 13, а также является капитаном первого отряда.

Первый отряд 

 Капитан: 
 Бывший капитан: 
 Сэйю — Цукада Масааки.

 Бывший лейтенант: 
 Сэйю — Ямагути Таро.

 Лейтенант: 
 Лейтенант:

Второй отряд 

Второй отряд тесно связан с Отделом тайных операций: капитан второго отряда является главой отдела, многие другие члены отряда (в том числе и лейтенант) также входят в отдел. Предположительно, место лейтенанта закреплено за семьей Омаэда и передаётся по наследству. Поскольку Омаэды любят окружать себя роскошью, бараки второго отряда выглядят красивее и пышнее, чем остальные.

 Бывший капитан:  - изгнана из Сообщества душ в 1901 году. 
 Бывший капитан: Чика Сихоин (яп. 四楓院 志嘉 Сихо:ин Чи:ка, Shihōin Chika)
 Капитан: Сой Фон (, )
 Сэйю — Каваками Томоко, после 206 серии — Хоко Кувасима.

 Бывший лейтенант: 
 Лейтенант: 
 Сэйю — Касии Сёто.

 Бывший 3-й офицер:

Третий отряд 

Символ 3-его отряда — календула. Этот цветок означает отчаяние, которое в каком-то плане можно назвать гордостью этого отряда. Члены третьего отряда считают, что битва — это не место для героизма или вещь, которая должна приносить удовольствие. Для них битва — это самое чёрное отчаяние, поэтому люди должны избегать их (именно так описывает свой отряд Идзуру Кира во время сражения с фрасьон Бараггана).
 Капитан: 
 Бывший капитан: 
 Бывший капитан: 
 Бывший лейтенант: 
 Лейтенант: 
 Сэйю — Сакураи Такахиро.

 Бывший 3-й офицер: 
 Сэйю — Мидорикава Хикару.

 3-й офицер: 
 5-й офицер: 
 6-й офицер:

Четвёртый отряд 

Задача четвёртого отряда — лечить раненых: именно в бараках этого отряда расположен госпиталь. Отряд считается самым слабым, не пользуется уважением в Готэй 13, и поэтому члены отряда, кроме старших офицеров, помимо своей основной работы лекаря, занимаются непочётной работой, например, чистят канализационные трубы.

 Бывший капитан: 
 Сэйю — Хисакава Ая.

 Бывший лейтенант: 

 Капитан, бывший лейтенант: 
 Сэйю — Ногами Юкана.

 Лейтенант: 
 Сэйю — Нисимура Тинами

 Бывший 3-й офицер: 
 Сэйю — Аояма Ютака.

 3-й офицер, бывший 7-й офицер: 
 Сэйю — Мията Коки.

Пятый отряд 

 Капитан: 
 Бывший капитан, бывший лейтенант: 
 Бывший лейтенант: 
 Лейтенант: 
 Сэйю — Сакума Куми.

Шестой отряд 

Место капитана этого отряда закреплено за главой клана Кучики, но на жилищах отряда, в отличие от жилищ второго отряда, это не отражается.

 Бывший капитан: 
 Капитан: 
 Бывший лейтенант: 
 Лейтенант: 
 Бывший 3-й офицер:

Седьмой отряд 

 Бывший капитан:  - изгнан из Сообщества душ в 1901 году.
 Бывший капитан: 
 Сэйю — Инада Тэцу.

 Капитан, бывший лейтенант: 
 Сэйю — Ниси Ринтаро.

 Бывший лейтенант: 

 Лейтенант: 
 Сэйю — Аояма Ютака.

Восьмой отряд 

 Бывший Капитан: 
 Сэйю — Акио Оцука.

 Капитан, бывший лейтенант: 
 Сэйю — Хаттори Канако.

 Бывший лейтенант: 
 Сэйю — Набатамэ Хитоми.

Девятый отряд 

Традиционно, девятый отряд занимается вопросами культуры и искусства. В том числе он отвечает за «Вестник Сейрейтея». Все лейтенанты отрядов Готея 13 передают свои отчеты им.

 Капитан: 
 Сэйю — Томокадзу Сугита.

 Бывший капитан: 
 Сэйю — Морикава Тосиюки.

 Лейтенант: 
 Сэйю — Канда Акэми.

 Лейтенант: 
 Сэйю — Кониси Кацуюки.

Десятый отряд 

 Бывший капитан: 
 Сэйю — Морикава Тосиюки.

 Капитан: 
 Лейтенант: 
 Сэйю — Мацутани Кая.

Одиннадцатый отряд 

Одиннадцатый отряд специализируется на ближнем бою и считается сильнейшим отрядом. Члены отряда не пользуются кидо и кидотипными приемами дзанпакто, так как считают, что такие приемы «для слабаков». Капитан одиннадцатого отряда носит титул , который употребляется как его имя. Известно, что все Кэнпачи (кроме первого, второго и девятого) получили звание капитана убив предыдущего капитана на поединке.
 Бывший капитан, 1-я Кэмпати: 
 Бывший капитан, 7-й Кэмпати: 
 Бывший капитан, 8-й Кэмпати: 
 Бывший капитан, 10-й Кэмпати: 
 Капитан, 11-й Кэмпати: 
 Сэйю — Татики Фумихико.

 Бывший лейтенант: 
 Сэйю — Мотидзуки Хисаё.

 Лейтенант, бывший 3-й офицер: 
 Сэйю — Хияма Нобуюки.

 3-й офицер, бывший 5-й офицер: 
 Сэйю — Фукуяма Дзюн.

 Бывший 4-ый офицер: 
 Бывший 6-ой офицер: 
 10-й офицер: 
 Сэйю — Юйти Нагасима.

 Бывший офицер: 
 Сэйю — Сусуму Тиба.

Двенадцатый отряд 

Двенадцатый отряд разрабатывает новые технологии и духовные приспособления и является домом для НИИ синигами на протяжении более 110 лет. Научно-исследовательский институт синигами создавался как часть двенадцатого отряда. Технологические и научные исследования стали основным занятием отряда. 

 Повышена, Бывший капитан: 
 Бывший капитан:  - изгнан из Сообщества душ в 1901 году.
 Сэйю — Синъитиро Мики.

 Бывший лейтенант:  - изгнана из Сообщества душ в 1901 году. 
 Сэйю — Такаги Рэйко.

 Капитан, бывший 3-й офицер: 
 Сэйю — Накао Рюсэй.

 Бывший лейтенант: 
 Сэйю — Кугимия Риэ.

 Лейтенант, бывший 3-й офицер: 
 Бывший 7-й офицер: 
 Неизвестно:

Тринадцатый отряд 

Территория Каракуры находится под юрисдикцией тринадцатого отряда.

 Бывший капитан: 
 Сэйю — Исикава Хидэо.

 Бывший лейтенант: 
 Сэйю — Сэки Тосихико.

 Капитан, бывший лейтенант: 

 Лейтенант, бывший 3-ий офицер:  
 Сэйю — Нисимура Тинами

 Бывший 3-ий офицер:  
 Тотика Койти

 Бывший 3-й офицер Мияко Сиба
 Бывший 6-й офицер: 
 Бывший защитник города Каракура: 
 Защитник города Каракура: 
 Защитник города Каракура:

Королевская гвардия 
, также известна как  — специальная организация, которая ответственна за защиту короля Сообщества душ, королевской семьи и королевского дворца.
 .
 .
 .
 .
 .

Отряд тайных операций 

 — организация, в задачи которой входит выполнение секретных заданий Совета 46, например, убийство синигами, нарушивших закон. Если Готей 13 считается охраной от внешних врагов и действует открыто, то Тайный отряд является внутренней охраной и действует скрытно. Хотя этот отряд является самостоятельной организацией и действует отдельно от Готей 13, в течение многих столетий им руководят члены благородной семьи Сихоин, а лидер этого клана традиционно становился капитаном Второго отряда. Ёруити Сихоин, ставшая одновременно и капитаном Второго отряда, и главнокомандующей Отряда тайных операций, объединила эти организации.

Отряд тайных операций делится на пять корпусов, каждый со своей специализацией. В настоящее время все  являются пятью высшими офицерами Второго отряда.

Исполнительный корпус 
 — основной обязанностью является выполнение миссий, требующих применения силы. Они специализируются в Хакуда, особом стиле рукопашного боя проводников душ. Его члены одеты во всё чёрное и известны своим хладнокровием. Как правило, командиром этого корпуса является командующий отряда тайных операций и капитан второго отряда.

Патрульный корпус 
 — главная задача — сбор разведывательной информации. Также, в случае побега заключённых они должны найти и задержать беглецов. Их имена скрыты в целях сохранения конфиденциальности. Обычно командир корпуса — это лейтенант второго отряда.

Следственный изолятор 
 несёт ответственность за лишение свободы и надзор за всеми преступниками Сообщества душ. Кроме того, они охраняют изолятор для жителей Сообщества душ, признанных слишком опасными для окружающих.

Четвёртый корпус 
Названия и функции неизвестны.

Внутренние судебные войска 
 служат для передачи важной, срочной и секретной информации в Сообществе душ. Многие члены корпуса являются мастерами сюмпо.

Отряд Кидо 

 — специальная организация, состоящая из опытных пользователей кидо. Её операции выполняются в абсолютной тайне, а лица членов скрыты. Среди прочего, в их компетенцию входит открытие портала между Сообществом душ и миром живых, а также подготовку Сокёку, лезвия с силой миллиона дзанпакто, которое используют для казней.

Полная структура корпуса неизвестна, но во главе стоит , которым, как правило, является  — самый сильный мастер кидо в Сообществе душ. Его помощником является .

Единственные известные члены корпуса — бывший командир Тэссай Цукабиси, и его заместитель Хатигэн Усёда, которые были изгнаны из Сообщества душ в 1901 году.

Стражи врат 
Группа из четырёх хранителей ворот в Сейретей.

  — охранник , западного входа в Сейретей.
  — страж , южного прохода в столицу Сообщества душ.
  — хранитель , восточного входа.
  охраняет , северного прохода.

Вайзарды 
Проводники душ-отступники, получившие силы пустых в результате эксперимента Соскэ Айдзэна в Сообществе душ. Живут отдельно и от проводников душ, и от людей, но поддерживают хорошие отношения с Ичиго Куросаки. Состоящая из 8-ми человек, группа вайзардов обладает огромной силой. Их происхождение описывается в сюжетной арке «Обращая маятник вспять». Впервые появляются в 109 серии аниме.

  — бывший капитан 5-го отряда проводников душ.
 Сэйю — Масая Оносака.

  — бывший лейтенант 12-го отряда проводников душ и бывшая заведующая лабораторией НИИ синигами.
 Сэйю — Такаги Рэйко.

  или  — бывший лейтенант Кидо-отряда.
 Сэйю — Нагасако Такаси.

  — бывший лейтенант 8-го отряда.
 Сэйю — Хаттори Канако.

  — бывший капитан 9-го отряда.
 Сэйю — Томокадзу Сугита.

  — бывший лейтенант 9-го отряда.
 Сэйю — Канда Акэми.

  — бывший капитан 7-го отряда проводников душ.
 Сэйю — Инада Тэцу.

  или  — бывший капитан третьего отряда проводников душ.
 Сэйю — Касии Сёто.

Бывшие проводники душ 
  — учёная, ранее являвшаяся лидером исследовательского института проводников душ.
 Сэйю — Кацуки Масако.

  — таинственный проводник душ, живущий в Лесу меносов, прямо посреди пустынь Уэко Мундо. Он появляется только в аниме. Появление этого персонажа в манге также планировалось, однако затем Тайто Кубо изменил планы из-за нехватки времени.
 Сэйю — Касэ Ясуюки.

  — отец Ичиго. Был капитаном десятого отряда в Готэй 13.
 Сэйю — Морикава Тосиюки

  — бывшая главнокомандующая Отряда тайных операций и капитан второго отряда проводников душ.
  — бывший капитан 12-го отряда проводников душ, основатель и первый глава исследовательского института проводников душ.
  — бывший капитан отряда Кидо.

Временные проводники душ 
  — бывший и самый первый временный синигами и лидер организаций Xcution, цель которого была получить силу Ичиго Куросаки. Был побеждён  Ичиго Куросаки.
 Ичиго Куросаки получил статус и знак временного проводника душ за помощь в борьбе с Соскэ Айдзэном.

Отзывы и критика 
Несколько интернет-порталов, посвящённых манге и аниме, опубликовали рецензии, содержавшие отзывы о проводниках душ. 
Рецензенту Anime News Network понравились и сами персонажи, и Сообщество душ в качестве поля боя. «Это привносит в привычную соревновательную схему творческий элемент, — пишет он. — Перед нами не только тренировки и сражения. Перед нами приключение».
Мелисса Харпер из Animenewsnetwork прокомментировала, что, хотя термин «Синигами» в английском переводе был заменено на Soul Reaper («Жнец душ»), оно является подходящим описанием и, следовательно, «совершенно прекрасным переводом».
В рецензии Mania Entertainment прокомментировали превращение Ичиго в Проводника душ, как «базовую стартовую точку самой серии» и похвалили, то, что у него отсутствуют ожидаемые «неловкие моменты обращения с мечом» и это делает сюжет менее предсказуемым. 
Майкл Аронсон из Mangalife.com отметил, что «Жнецы душ» изначально были похожи на «Охотников за привидениями», но похвалил, как аниме развивалось позже.
IGN высоко оценил взаимодействие между персонажами, а также отметил, что Суин-Фенг и Йоруичи разделяют одну из самых интересных историй в серии, но считает, что можно было бы сделать больше, чтобы раскрыть эту историю глубже.

В рейтинге сильнейших Мрачных жрецов в аниме по версии сайта CBR Гэнрюсай Сигэкуни Ямамото получил 9 место за его невероятные боевые способности, Сосукэ Айзен получил шестое место за его совершенный гипноз и гениальное планирование, а Ичиго Куросаки на второе место, за то, что он сильнейший боец в «Блич».

Примечания 

Блич
Персонажи-привидения
Вымышленные фехтовальщики
Персонажи с суперскоростью